Kindle est un nom de famille courant au Liechtenstein et en Suisse. En anglais, le terme kindle veut dire « allumer, enflammer ».

Kindle peut aussi faire référence à :

 Amazon Kindle (depuis 2007), une liseuse, et son format de livre numérique
 Kindle DX, une tablette numérique
 Kindle Fire, une tablette numérique
 Kindle Fire HDX, une tablette numérique
 , société anglaise de séries TV, comme My Spy Family
 Kindle, un comté fictif des États-Unis, dans les romans de Scott Turow

 Personnes
  (1942-1989), ingénieur du Liechtenstein
  (né en 1968), homme politique du Liechtenstein
  (1907-1994), homme politique du Liechtenstein
  (né en 1959), dirigeant d'entreprise du Liechtenstein
  (né en 1935), skieur du Liechtenstein
  (né en 1960), compositeur et guitariste de Suisse
 Marion Kindle-Kühnis (née en 1979), femme politique du Liechtenstein
  (né en 1991), skieur du Liechtenstein
 Sergio Kindle (né en 1987), joueur de football américain des États-Unis

Voir aussi 
 Kimble
 
 Kindel
 Kindl
 Kindler